Lenguaza puede referirse a:
El nombre común de la planta Alkanna tinctoria.
El nombre común de la planta Anchusa officinalis.
El nombre común de la planta Anchusa azurea.
El nombre común de la planta Anchusa undulata.
El nombre común de la planta Cynoglossum cheirifolium.
El nombre común de la planta Echium boissieri
El nombre común de la planta Echium plantagineum.
El nombre común de la planta Echium vulgare.
El nombre común de la planta '''''Plantago lanceolata.